Кубок Чехии по футболу 2016/17 () — стал 24-м розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Кубок завоевал «Фастав Злин», обеспечив себе участие в Лиге Европы 2017/18.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com 

Спорт в Чехии в 2016 году
Спорт в Чехии в 2017 году
Чехия
2016/2017